Deal fait notamment référence à :

Toponyme 
 Deal, une ville du Kent en Angleterre ;
 Deal, un borough du comté de Monmouth, dans l'État du New Jersey aux États-Unis.

Oeuvres de fiction 
 Deal, film américain de Gil Cates Jr. sorti en 2008 ;
 Deal, deuxième épisode de la saison 1 de Family Business diffusé en 2019.

Autre 
 Château de Deal, un fort d’artillerie côtière de la ville de Deal ;
 New Deal, la politique de relance économique de Roosevelt en 1933.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de toponyme